Die Basilika St. Agatha und Barbara () ist eine römisch-katholische Kirche im niederländischen Ort Oudenbosch in Nordbrabant. Sie wurde von den Architekten Pierre Cuypers und G. J. van Swaay als zweifach verkleinerte Kopie des Petersdoms mit der Front der Lateranbasilika errichtet.

Geschichte 
Der Bau erfolgte auf Initiative von Willem Hellemons, der zwischen 1842 und 1884 Pfarrer der Gemeinde war, inspiriert durch seinen langen Romaufenthalt.

Nach dem ersten Spatenstich 1865 erfolgte der Bau im Wesentlichen von 1867 bis 1880. Vor der Hauptfassade der Kirche steht das Zuaven-Monument von Leo Stracké aus dem Jahr 1911, das Papst Pius IX. zeigt.

Die Kirche wurde 1912 durch Papst Pius X. als zweites niederländisches Gotteshaus zur Basilica minor erhoben.

Bau 
Die Basilika ist 81 Meter lang, 55 m breit und die Kuppel ist an ihrer höchsten Stelle 63 Meter hoch, sie hat dabei auf der Höhe von 51 Metern einen Durchmesser von 20 Metern.

In seinem klassischen italienischen Stil ist das Kirchengebäude atypisch für Nordeuropa und in seiner Größe außerdem auch ungewöhnlich für einen kleinen Ort in Nordbrabant.

Orgel 
Die Orgel von Christian Ludwig König stammt aus dem Jahr 1773 und wurde 1941 auf ein elektro-pneumatisches System umgebaut. 1975 fand eine Renovierung statt.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website der Basilika Oudenbosch (niederländisch, deutsch, englisch)

Oudenbosch
Halderberge
Oudenbosch, Agatha
Oudenbosch
Oudenbosch
Oudenbosch
Oudenbosch
Basilika (Bautyp)
Oudenbosch, Agatha
Erbaut im 19. Jahrhundert
Oudenbosch, Agatha
Kirchengebäude in Europa